Piłka siatkowa na Letniej Uniwersjadzie 2009 odbędzie się w dniach 30 czerwca - 10 lipca 2009.
Do rozdania będą dwa komplety medali, po jednym w turnieju dla mężczyzn i kobiet.
W turnieju panów wystąpią 24 zespoły, podzielone w pierwszej fazie na cztery grupy po sześć zespołów.
W turnieju pań wystąpi 16 zespołów, podzielonych w pierwszej fazie na cztery grupy po cztery zespoły.

Oficjalne podanie drużyn które wystąpią na uniwersjadzie odbędzie się 19 marca, a losowanie grup 21 marca w Belgradzie.

Obrońcy tytułu z poprzednich igrzysk studenckich (2007):
 Turniej mężczyzn:  Turcja
 Turniej kobiet:  Polska

Obiekty

Konkurencje

Terminarz finałów

Medale

Turniej mężczyzn

Zespoły

Faza finałowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Miejsca 5. - 8.

Miejsca 9.-16.

Turniej kobiet

Zespoły

Faza finałowa

Linki zewnętrzne 
 
 
 Losowanie grup

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2009
2009